Bliznaci kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Bliznatsi (distrikt i Bulgarien, Varna, Obsjtina Avren, lat 43,07, long 27,87), 
 Bliznatsi (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Chitrino, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar